Floyd steht für:
 Floyd (Name) – zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Floyd (Alabama)
 Floyd (Arkansas)
 Floyd (Georgia)
 Floyd (Iowa)
 Floyd (Kalifornien)
 Floyd (Kentucky)
 Floyd (Louisiana)
 Floyd (Maryland)
 Floyd (Michigan)
 Floyd (Missouri)
 Floyd (New Mexico)
 Floyd (New York)
 Floyd (South Carolina)
 Floyd (Texas)
 Floyd (Virginia)
 Floyd Crossing (Iowa)
 Floyd Springs (Georgia)

Algorithmen (benannt nach Robert Floyd):
 Algorithmus von Floyd und Warshall
 Floyd-Steinberg-Algorithmus

Siehe auch:
 Floyd Township
 „Floyd“, ein Point-and-Click-Adventure, siehe Floyd: Es gibt noch Helden
 Pink Floyd, englische Rockband
 Sally Floyd, Comic-Charakter von Marvel Comics (im Original Generation M)
 Floyd ZRt., ungarisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Tötung von George Floyd, US-amerikanisches Opfer eines Polizeieinsatzes